Хонау () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Люцерн. Население составляет 356 человек (на 31 декабря 2008 года). Официальный код — 1057.

Ссылки 
 Официальная страница